Жан Екарді (фр. Jean Aicardi; нар. 8 листопада 1926, Рамбує — пом. 3 серпня 2015, Париж — французький медик, який 1969 року описав синдром Екарді.
 Синдром Екарді (англ. Aicardi's syndrome) — рідкісний хромосомний генетичний дефект (аномалія розвитку), якій проявляється практично тільки у жінок.